Есау́лов — русская фамилия, производная от казачьего звания Есаул.

Известные носители 
 
 
 Есаулов, Василий Ильич — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 6185; 11 декабря 1840.
 Есаулов, Дмитрий (?—1917) — солдат-самокатчик.
 Есаулов, Иван Андреевич (род. 1960) — филолог.
 Есаулов, Игорь Григорьевич (1936—2013) — советский солист балета, балетмейстер, хореограф, педагог.
 Есаулов, Максим Александрович (род. 1968) — российский писатель и киносценарист.
 Есаулов, Николай Андреевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9754; 26 ноября 1855.
 Есаулов, Павел Семёнович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6209; 11 декабря 1840.

Топоним 
 Есаулова — деревня, Тюменский район, Тюменская область, Россия